|-
| 11101 Českáfilharmonie || 1995 SH || 17 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 11102 Bertorighini ||  || 26 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 11103 Miekerouppe ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11104 Airion || 1995 TQ || 6 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 11105 Puchnarová ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 11106 ||  || 17 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11107 Hakkoda ||  || 25 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11108 Hachimantai ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11109 Iwatesan ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11110 - ||  || 2 noiembrie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 11111 Repunit || 1995 WL || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11112 Cagnoli ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 11113 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11114 - ||  || 16 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11115 Kariya ||  || 21 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 11116 || 1996 EK || 10 martie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11117 - ||  || 14 iunie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 11118 Modra || 1996 PK || 9 august 1996 ||  || , 
|-
| 11119 Taro ||  || 9 august 1996 ||  || 
|-
| 11120 Pancaldi ||  || 17 august 1996 ||  || 
|-
| 11121 Malpighi ||  || 10 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 11122 Eliscolombini ||  || 13 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 11123 Aliciaclaire ||  || 8 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 11124 Mikulášek ||  || 14 octombrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 11125 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11126 Doleček ||  || 15 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 11127 Hagi ||  || 20 octombrie 1996 ||  || K. Cross
|-
| 11128 Ostravia || 1996 VP || 3 noiembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 11129 Hayachine ||  || 14 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11130 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11131 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 11132 Horne || 1996 WU || 17 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 11133 Kumotori || 1996 XY || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11134 České Budějovice ||  || 4 decembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 11135 Ryokami ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11136 Shirleymarinus ||  || 8 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11137 Yarigatake ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11138 Hotakadake ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11139 ||  || 22 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 11140 Yakedake ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11141 Jindrawalter ||  || 12 ianuarie 1997 || Kleť || , 
|-
| 11142 Facchini ||  || 7 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 11143 ||  || 28 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 11144 Radiocommunicata ||  || 2 februarie 1997 || Kleť || , 
|-
| 11145 Emanuelli ||  || 29 august 1997 ||  || , 
|-
| 11146 Kirigamine ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11147 Delmas ||  || 6 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 11148 Einhardress ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 11149 Tateshina ||  || 5 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11150 Bragg ||  || 21 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 11151 Oodaigahara ||  || 24 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11152 Oomine ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11153 - ||  || 25 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 11154 Kobushi ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11155 Kinpu ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11156 Al-Khwarismi ||  || 31 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 11157 || 1998 AJ || 2 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 11158 Cirou ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 11159 Mizugaki ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11160 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11161 Daibosatsu ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11162 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11163 Milešovka || 1998 CR || 4 februarie 1998 || Kleť || 
|-
| 11164 ||  || 17 februarie 1998 ||  || 
|-
| 11165 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11166 Anatolefrance ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11167 Kunžak ||  || 23 martie 1998 ||  || 
|-
| 11168 ||  || 21 martie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 11169 Alkon ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11170 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11171 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11172 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11173 Jayanderson ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11174 Carandrews ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11175 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11176 Batth ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11177 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11178 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11179 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11180 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11181 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11182 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11183 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11184 Postma ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11185 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11186 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11187 Richoliver ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11188 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11189 Rabeaton ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11190 Jennibell ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11191 Paskvić ||  || 15 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 11192 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11193 Mérida ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 11194 Mirna || 1998 YE || 16 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 11195 Woomera ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 11196 Michanikos ||  || 22 ianuarie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 11197 Beranek ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11198 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11199 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11200 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-